Het ATP-toernooi van Rome 2002 (met de officiële naam Tennis Masters Roma) werd voor de 59e keer gespeeld van 6 tot en met 12 mei 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

In de enkelspelfinale versloeg de Amerikaan Andre Agassi zijn Duitse tegenstander Tommy Haas. In de dubbelspelfinale was het Tsjechische duo Martin Damm/Cyril Suk te sterk voor het Zimbabwaanse koppel Wayne Black/Kevin Ullyett.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome